Stoczek – świeca woskowa długa i cienka, zwinięta spiralnie.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 9 podstawowych
 Stoczek – część miasta Knyszyn
 Stoczek – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce
 Stoczek – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Spiczyn
 Stoczek – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Czemierniki
 Stoczek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Stoczek – część wsi Olunin w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów
 Stoczek – kolonia wsi Trzebucza w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków
 Stoczek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek
 Stoczek – kolonia wsi Pietkowo Drugie w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Poświętne
 Stoczek – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród
 Stoczek – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Stoczek – część wsi Pniewo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Stoczek – część wsi Siemień Nadrzeczny w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Stoczek – osada w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Knyszyn
 Stoczek – część wsi Sierosławice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Stoczek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim w pow. lidzbarskim, w gminie Kwity
 Inne
 Stoczek – dawna wieś, od 1998 niestandaryzowana część wsi Białowieża w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Białowieża

Jeziora w Polsce 
 Stoczek – jezioro w Dolinie Brdy, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo;
 Stoczek – jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz.

Zobacz też 
 Gmina Stoczek, Stoczek Klasztorny, Stoczek Kocki, Stoczek Łukowski, Gmina Stoczek Łukowski, Stoczek-Kolonia, Wysoki Stoczek
 Bitwa pod Stoczkiem

Przypisy